Simona Madjovska ist der Name folgender Personen:

* Simona Madjovska (Handballspielerin) (* 1993), nordmazedonische Handballspielerin
 Simona Madjovska (Linguistin), nordmazedonische Linguistin